Љано дел Тигре има више значења:

 Љано дел Тигре (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано дел Тигре (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику